Holmhof steht für:
 den deutschen Namen der Ortschaft Neemi in der Landgemeinde Saaremaa in Estland
 den deutschen Namen der Ortschaft Sala in der Landschaft Semgallen in Lettland, siehe Sala (Lettland)
 eine historische Siedlung in der Gemeinde Poppenbüll in Schleswig-Holstein